Айбар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сангуэса. Занимает площадь 47,96 км². Население — 904 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Historia de Aibar
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Наварры